Raven na chacie () – amerykański serial komediowy z serii Disney Channel Original Series, będący kontynuacją serialu Świat Raven oraz jego spin-offu – Cory w Białym Domu.

Produkcja 
Produkcja serialu rozpoczęła się na początku 2017 roku, a premiera odbyła się 21 lipca tego samego roku na kanale Disney Channel, wraz z premierą filmu Następcy 2. Polska premiera odbyła się 10 lutego 2018 na kanale Disney Channel.

Opis 
Najlepsze przyjaciółki, Raven i Chelsea, są rozwódkami. Mieszkają razem z dziećmi w Chicago. Pewnego dnia odkrywają, że syn Raven, Booker, posiada taką samą zdolność jak jego matka, czyli przepowiadanie przyszłości.

Obsada 
 Raven-Symoné jako Raven Baxter
 Anneliese van der Pol jako Chelsea Grayson (sezony 1–4)
 Issac Ryan Brown jako Booker Baxter-Carter
 Navia Robinson jako Nia Baxter-Carter (sezony 1–4)
 Jason Maybaum jako Levi Grayson (sezony 1–4)
 Sky Katz jako Tess (sezony 1–4)

Mykal-Michelle jako Alice Baxter (od sezonu 5)
Felix Avitia jako Neil (od sezonu 5)
Emmy Liu-Wang jako Ivy (od sezonu 5)
Rondell Sheridan jako Victor Baxter (od sezonu 5)

Spis serii

Spis odcinków

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Programy Disney Channel
Seriale telewizyjne emitowane od 2017